Авиновы (Овиновы) — древний русский (новгородский) боярский, дворянский и посадничий род, принадлежавший к одному из самых влиятельных семейств Великого Новгорода и игравший в его судьбе заметную роль.

Род записан в VI часть родословной книги Рязанской губернии.

История 
Авиновы происходят от новгородского боярина Иоанна Овина, который построил в XIV веке храм в Успенском монастыре (ныне Паисиевский монастырь в городе Галич Костромской). Особенно заметны его потомки стали на протяжении XV века.

Посадник Григорий Кириллович Авинов активно действовал против разбойников в городе Устюге (1417), возвёл в Новгороде каменную церковь Святого Иоанна Златоуста (1433), руководил новгородским войском в Ржевской волости (1435), заключил мир с великим князем литовским Сигизмундом (1436). Его сыновья Иван, Захарий и Кузьма Авиновы были новгородскими посадниками, которых взбунтовавшийся народ убил (31 мая 1477), дети их были переселены в московские области.

Последовательная родословная Авиновых началась с Андрея Авинова, который был касимовским помещиком в конце XVI — начале XVII веков.

Злоба Яковлевич, Иван и Никита Афанасьевичи и Богдан Злобин Овиновы во 2-й половине XVI века владели поместьями в Вяземском уезде. Афанасий Авинов получил от Сигизмунда II грамоту на вотчину (1610), служил по Дорогобужу (1614). Осип Андреевич сидел в московской осаде (1618). Иван Афанасьевич участвовал в смоленском походе (1634). Иван и Дмитрий Никитичи показаны дьяками (1706).

Четверо представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Описание герба 
Щит пересечен и полурассечен снизу. В верхней большей части, в золотом поле, сгорающий феникс. В нижней правой, в червленом поле, Вице-Адмиральский флаг. В нижней левой части, в лазуревом поле, золотая морская пушка, обращенная вправо, на зелёном лафете.

Над щитом дворянский коронованный шлем с тремя страусиными перьями. Намёт: на щите золотой, подложен червлёным. Герб Александра Авинова внесён в часть 18 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 33.

Известные представители 

 Авинов, Александр Павлович (1786—1854) — русский адмирал, участник Трафальгарского и Наваринского морских сражений, военный губернатор Севастополя.
 Авинов, Сергей Александрович (1831—1906) — генерал от инфантерии.
 Авинов, Митрофан Александрович (1833—1871) — полковник.
 Авинова, Анна Митрофановна (1868—1935) — прозаик, критик, переводчица, жена литературоведа Е. В. Аничкова и мать лингвиста И. Е. Аничкова.
 Авинов, Фёдор Александрович (1835—1903) — генерал-лейтенант.
 Авинов, Александр Александрович (1838—1867) — капитан 2-го ранга.
 Авинов, Николай Александрович (1844—1911) — генерал-лейтенант.
 Авинов, Николай Николаевич (1881—1937) — экономист-статистик.
 Авинов, Андрей Николаевич (1884—1949) — энтомолог, ботаник, художник, искусствовед.
 Авинова, Елизавета Николаевна (1888—1980) — художница.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
Боярские роды
История Великого Новгорода
Дворянские роды, на гербах которых изображён феникс
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера